Троншен — фамилия.

Известные носители:

 Троншен, Теодор (1582—1657) — швейцарский протестантский богослов.
 Троншен, Теодор (1709—1781) — швейцарский врач.